Lista över verk av Carl Wilhelmson, som upptar ett urval av Carl Wilhelmsons målningar.

) Numrering efter katalog i Romdahl (1938).

Referenser

 
Listor med anknytning till konst